Шартр () — многозначное слово французского происхождения.

 Шартр — город во Франции.
 Шартрский собор — в этом городе.
 Шартр (округ) — французский округ Центрального региона.